King Solomon's Mines (Minele regelui Solomon) este un roman de aventuri din 1885 de H. Rider Haggard care a fost ecranizat  de mai multe ori:
 King Solomon's Mines (film din 1937), un film britanic (ro.: Minele regelui Solomon (film din 1937))  
 King Solomon's Mines (film din 1950), un film american  (ro.: Minele regelui Solomon (film din 1950))  
 King Solomon's Treasure (1979), un film britanico-canadian cu buget mic 
 King Solomon's Mines (film din 1985), un film american filmat în Zimbabwe (ro.: Minele regelui Solomon (film din 1985))  
 King Solomon's Mines (film TV  din 1986),  un film australian de animație  (ro.: Minele regelui Solomon (film din 1986))   
 King Solomon's Mines (film din 2004), un miniserial TV american cu Patrick Swayze (ro.: Minele regelui Solomon (film din 2004))

Vezi și
 Allan Quatermain (film), film din 1919 
Watusi, continuare din 1959 a filmului din 1950 
 Allan Quatermain and the Lost City of Gold, film  din 1987 cu Richard Chamberlain
 The Search For King Solomon's Mines (documentar din 2002),  National Geographic Television și UK's Channel 4 
 The League of Extraordinary Gentlemen (film),  film din 2003 în care Allan Quatermain este interpretat de Sean Connery
 The Librarian: Return to King Solomon's Mines,  film TV din 2006 TNT  
 Allan Quatermain and the Temple of Skulls, film  din 2008  

Filme cu vânătoare de comori